

Toponyme

Luis Alves, une ville brésilienne ;

Alves, un village de Moray en Écosse.

Patronyme 

 Alexandro Alves do Nascimento (1974-2012), footballeur brésilien ;
 Afonso Alves (1981-), footballeur brésilien ;
 André Alves dos Santos (1983-), footballeur brésilien ;
 Bruno Alves (1981-), footballeur international portugais ;
 Carlos Alves Júnior (1903-1970), footballeur portugais ;
 Carmélia Alves (1923-2012), chanteuse brésilienne ;
 Damares Alves (1964-), femme politique brésilienne ;
 Dani Alves (1983-), footballeur international brésilien ;
 Francisco de Paula Rodrigues Alves ([848-1919), avocat et homme d'État brésilien ;
 Heitor Alves (1982-), surfeur professionnel brésilien ;
 Jaime Alves (1965-2020), footballeur portugais ;
 
 Joe Alves (1936-), directeur artistique, chef décorateur et réalisateur américain ;
 
 Júlio Regufe Alves (1991-), footballeur portugais ;
 Leandro Alves (1980-), footballeur brésilien ;
 Luís Alves de Lima e Silva (1803-1880), militaire et homme politique brésilien :
 Manuel Marinho Alves, mieux connu sous le nom de Maneca (1926-1961), footballeur  brésilien ;
 Manuel Rui Alves Monteiro (1941-), écrivain angolais de langue portugaise ;
 Mélissa Alves (1993-), joueuse de squash française ;
 Michel Alvès (1941-2022), écrivain français ;
 Paulo Alves (1969-), footballeur portugais ;
 Peixoto Alves (1941-), coureur cycliste portugais ;
 Polibio Alves (1941-), poète et écrivain brésilien ;
  ;
 Ruben Alves, (1980-), acteur, scénariste et réalisateur franco-portugais ;
 Tiago Alves, (1993-), footballeur brésilien ;
  ;
 Vaná Alves (1991-), footballeur brésilien.

Patronyme hispanique
Patronyme portugais